

Lieux

Canada 

  est une municipalité rurale du Manitoba.

États-Unis 

  est une ville de Louisiane.
  est une ville fantôme du Nebraska.
  est une communauté non-incorporée du New Jersey.
  est une communauté non-incorporée de Pennsylvanie.
  est une communauté non-incorporée de Virginie-Occidentale.
  est une communauté non-incorporée du Wisconsin.

Royaume-Uni 

  est un village du Cambridgeshire.
  est un village du Cheshire.
  est un village du Derbyshire.
  est un village du comté de Durham.
  est un village du Grand Manchester.
  est un village du Herefordshire.

Russie 

 Le lac Elton est un lac salé de l'oblast de Volgograd.

Personnes

Patronyme 

 La famille Elton est une famille noble britannique.

 Abraham Elton (1676-1742) est un commerçant et homme politique britannique.
 Ben Elton (né en 1959) est un écrivain britannique.
 Charles Sutherland Elton (1900-1991) est un écologue et un zoologiste britannique.
 Rodney Elton (né en 1930) est un homme politique britannique.

Prénom 

Homonymie de patronyme